Le tournoi de tennis de Slovénie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Portorož du 21 au .

Sara Errani remporte le simple dames. En finale, elle bat Anabel Medina Garrigues, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anabel Medina Garrigues et Virginia Ruano Pascual.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Slovénie
 Saison 2008 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2008
Slovenie
Sport en Slovénie en 2008
Tennis en juillet 2008